Hegesip de Súnion (), orador atenès 
 Hegesip de Meciberna (), historiador i geògraf grec 
 Hegesip (), poeta còmic
 Hegesip, poeta que apareix a l'Antologia Grega
 Hegesip de Jerusalem, primer historiador de l'Església